Stadio XXV Aprile – stadio di Carate Brianza
 Stadio XXV Aprile – stadio di Parma, dal 2015 noto come Stadio Sergio Lanfranchi